Sant Pere ist der katalanische Name des Heiligen Petrus und Namensbestandteil mehrerer Orte, Klöster und Kirchen in Katalonien und auf den Balearen:

Orte
 Sant Pere de Ribes, eine Stadt in der Provinz Barcelona
 Sant Pere de Riudebitlles, Gemeinde  in der Comarca Alt Penedès der Provinz Barcelona
 Sant Pere Pescador, eine Gemeinde in der Provinz Girona
 Sant Pere de Torelló, Gemeinde in Katalonien, in der Comarca Osona, Provinz Barcelona 
 Sant Pere de Vilamajor, Gemeinde in Katalonien, in der Comarca Vallès Oriental, Provinz Barcelona
 Colònia de Sant Pere, eine Ortschaft auf Mallorca

Klöster
Sant Pere del Burgal, ehemalige Kloster in Katalonien 
Sant Pere de Casserres ehemaliges Benediktinerkloster bei Vic 
Sant Pere Cercada, ehemaliges Augustiner-Chorherren-Stift und heute Ortsteil der Gemeinde Santa Coloma de Farners 
Sant Pere de Galligants ehemalige Benediktinerabtei in Girona (Katalonien)
 Sant Pere de Rodes, Benediktinerkloster in der Provinz Girona

Kirchen
 Sant Pere del Tarter in der Gemeinde Canillo, Fürstentum Andorra
 Sant Pere Despuig in der Provinz Girona, Katalonien
 Sant Pere Gros in Cervera in der Comarca Segarra, Katalonien
 Sant Pere de Montgrony, Katalonien
 Sant Pere d’Ullastret, Katalonien
 Sant Pere de Besalú, Katalonien

siehe auch: 
Perre
San Pedro
Peterskloster